Antanetibe (Anjozorobe), plaats in Madagaskar
 Antanetibe (Ambato), plaats in Madagaskar
 Antanetibe (Itasy), plaats in Madagaskar
 Antanetibe (berg), berg in Madagaskar